Limousin eller Limousine kan syfta på:

 Limousin – en tidigare region i centrala Frankrike –2016
 Limousin (fordon) – en typ av bil
 Limousin (boskap) – en ras av nötboskap